Суперкубок Узбекистану з футболу 2021  — 6-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 березня 2021 року між чемпіоном і володарем кубка Узбекистану клубом Пахтакор та віце-чемпіоном Узбекистану клубом Насаф.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt
 Матч на сайті ПФЛ

2021
Узбекистан
Березень 2021
2021 в узбецькому спорті